Tvoje lice zvuči poznato 5 predstavlja petu sezonu hrvatskog plesno-pjevački show Tvoje lice zvuči poznato. Show je baziran na originalnoj nizozemskoj verziji Your face sounds familiar.

Peta sezona showa započela je 18. ožujka 2018. godine u 20 sati, a završila 10. lipnja 2018. godine. Show se emitirao na Novoj TV svake nedjelje od 20 sati. U finalnoj epizodi u natjecateljskom dijelu emisije sudjelovali su Maja Bajamić, Amel Ćurić, Paola Valić Bekić i Katarina Baban. 

Pobjednica pete sezone showa je Maja Bajamić.

Natjecatelji 
U petoj sezoni iz tjedna u tjedan nastupilo je osam kandidata.

Gosti izvođači 
U petoj sezoni showa prilikom transformacije jednog natjecatelja, u pomoć dolazi dijete iz jednog dječjeg zbora koje zajedno s natjecateljem izvodi pjesmu koju je on dobio na ruletu, ali tu su i brojne hrvatske zvijezde.
 Druga epizoda: David Bojčić - uz natjecatelja Damir Poljičkog: Elvis Presley - "Blue Suede Shoes"
 Treća epizoda: Ivor Leskovar - uz natjecatelja Davora Dretara Dreleta: Will Smith - "Men in Black"
 Peta epizoda: Jelena Rozga - povodom nastupa Katarine Baban.
 Šesta epizoda: Vito Ljubičić - uz natjecatelja Amela Ćurića: Mate Mišo Kovač - "Još i danas teku suze"
 Sedma epizoda: Elena Brnić - uz natjecateljicu Maju Bajamić: Beyoncé - "Listen"
 Devet epizoda: Uršula Divošević - uz natjecatelja Matka Knešaureka - "Road"
 Deseta epizoda: Gabrijel Rodić - uz natjecateljicu Katarinu Baban - "Lazy Song"
Jedanaesta epizoda: Eva Biljan - uz natjecateljicu Anu Vilenicu - "How Will I Know"

Žiri 
U petoj sezoni showa članovi žirija su dosadašnji pobjednici prethodnih sezona ove emisije.
 Mario Petreković - pobjednik prve sezone
 Saša Lozar - pobjednik druge sezone
 Damir Kedžo - pobjednik treće sezone
 Nives Celzijus - pobjednik četvrte sezone
 Maja Šuput - zamjena za Nives Celzijus u 12. epizodi - natjecateljica druge sezone

Voditelji 
 Igor Mešin
 Rene Bitorajac

Ukupni poredak

Pregled emisija

Prva epizoda - 18. ožujka 2018. 

Pobjednica prve epizode je Maja Bajamić. Osvojenih 10.000 kuna donirala je Udruzi "Ljubav na djelu".

Druga epizoda - 25. ožujka 2018. 

Pobjednik druge epizode je Amel Ćurić. Osvojenih 10.000 kuna donirao je Udruzi osoba s invaliditetom Split.

Treća epizoda - 1. travnja 2018. 

Pobjednik treće epizode je Damir Poljičak. Osvojenih 10.000 kuna donirao je udruzi Amazonas iz Zagreba.

Četvrta epizoda - 8. travnja 2018. 

Pobjednica četvrte epizode je Ana Vilenica. Osvojenih 10.000 kuna donirala je Udruzi "Mogu sve", Zagreb.

Peta epizoda - 15. travnja 2018. 

Pobjednik pete epizode je Davor Dretar Drele. Osvojenih 10.000 kuna donirao je Udruzi za autizam - Zagreb.

Šesta epizoda - 22. travnja 2018. 

Pobjednica pete epizode je Paola Valić Bekić. Osvojenih 10.000 kuna donirala je Udruzi "korak dalje", Daruvar.

Sedma epizoda - 29. travnja 2018. 

Pobjednik sedme epizode je Matko Knešaurek. Osvojenih 10.000 kuna doniralo je Udruzi Zipka, Varaždin.

Osma epizoda - 6. svibnja 2018. 

Pobjednica osme epizode je Maja Bajamić. Osvojenih 10.000 kuna donirala je Udruzi "Milosrđe - Centar za beskućnike" iz Karlovca.

Deveta epizoda - 13. svibnja 2018. 

Pobjednica devete epizode je Katarina Baban. Osvojenih 10.000 kuna donirala je "Udruzi pobjeda", Nemetin.

Deseta epizoda - 20. svibnja 2018. 

Pobjednica desete epizode je Paola Valić Bekić. Osvojenih 10.000 kuna donirala je "Udruzi Vida" iz Rijeke.

Jedanaesta epizoda - 27. svibnja 2018. 

Pobjednik jedanaeste epizode je Amel Ćurić.

Dvanaesta epizoda - 3. lipnja 2018. 
U dvanaestoj epizodi članicu žirija Nives Celzijus mijenja bivša natjecateljica Maja Šuput.

Pobjednica dvanaeste epizode je Maja Bajamić.

Trinaesta (finalna) epizoda - 10. lipnja 2018. 
U finalnoj epizodi natječu se četiri najbolje plasirane osobe koje dobivaju bodove žirija od 8, 9, 10 i 12 te početne bodove: 7 za prvu poziciju prije finalne epizode, 6 za drugu poziciju, 5 za treću i 4 boda za četvrtu poziciju na ljestvici prije bodovanja u posljednjoj epizodi. Natjecatelji od 5. do 8. pozicije nastupaju u finalnoj epizodi u revijalnom dijelu gdje u dva para izvode duet te ne dobivaju bodove žirija.

Pobjednica trinaeste epizode i pete sezone showa je Maja Bajamić.

Zanimljivosti  
 U trinaest epizoda u emisiji je prikazano 104 transformacije
 51 transformacija bila je u suprotni spol, a rekorder transformacija u ženski spol je Davor koji je bio žena 9 puta
 Za vrijeme trajanja ove sezone službena YouTube stranica showa ostvarila je 7,5 milijuna pregleda i 9,5 milijuna minuta gledanja, to jest 18 godina
 Finalna epizoda showa pete sezone bila je najgledaniji program dana na svim televizijama, a informaciju tko će pobijediti ove sezone pratilo je u prosjeku 521.848 gledatelja, te je epizoda ostvarila 38,6% udjela u gledanosti.

Službena stranica i društvene mreže 

 Službena stranica
 Videoarhiva emisija
 Službena Facebook stranica

Izvori 

Tvoje lice zvuči poznato